Kurt Adler ist der Name folgender Personen:
* Kurt Adler (Chemiker) (1902–1958), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kurd Adler (1892–1916), deutscher Lyriker